Camarena steht für:

 Camarena (Toledo), Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien
 Camarena de la Sierra, Gemeinde in der Provinz Teruel, Spanien

Camarena ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Camarena, mexikanisch-deutsche Pianistin
 Enrique Camarena (1947–1985), mexikanisch-US-amerikanischer Drogenvollzugsbeamter
 Guillermo González Camarena (1917–1965), mexikanischer Ingenieur und Erfinder
 Javier Camarena (* 1976), mexikanischer Sänger (Tenor)
 Jillian Camarena-Williams (* 1982), US-amerikanische Kugelstoßerin
 Jorge González Camarena (1908–1980), mexikanischer Maler und Bildhauer
 Lorenzo Camarena (1901–1995), mexikanischer Fußballspieler
 Manuel Jerónimo Yerena y Camarena (1886–1973), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Huejutla